Paradrina subdita är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1912. Paradrina subdita ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
subdita